Ли́пча () — село, входит в Хустскую городскую общину Хустского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3769 человек. Почтовый индекс — 90415. Телефонный код — 3142. Код КОАТУУ — 2125385201.

Первые сведения о селе относятся к 1383 году. Ещё венгерский король Лайош I санкционировал валашскую колонизацию Липчи.

Ссылки 
 Липча на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области